Cattedrale di San Rocco a Presidencia Roque Sáenz Peña, Argentina
 Cattedrale di San Rocco a Caloocan, Filippine

Pagine correlate 
 Basilica di San Rocco
 Cappella di San Rocco
 Chiesa di San Rocco
 Eremo di San Rocco
 Oratorio di San Rocco
 Santuario di San Rocco